Krapfen, dolce tondeggiante ripieno di crema
 Bombolone, dolce italiano
 Bombola o cisterna, contenitore per trasportare gas o liquidi